Estreito de Wilkins
Wilkins Township

Desambiguações de topônimos